Епархия Ипиля () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ипиль, Филиппины. Епархия Ипиля распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Замбоанга-Сибугей. Епархия Ипиля входит в митрополию Замбоанги. Кафедральным собором епархии Ипиля является церковь святого Иосифа.

История 

24 декабря 1979 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Rerum usu docti, которой учредил территориальную прелатуру Ипиля, выделив её из архиепархии Замбоанги.

1 мая 2010 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу Quandoquidem Praelatura, которой преобразовал территориальную прелатуру Ипиля в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Federico O. Escaler (23.02.1980 — 28.06.1997);
 епископ Antonio Javellana Ledesma (28.06.1997 — 4.03.2006) — назначен архиепископом Кагаян-де-Оро;
 епископ Julius Sullan Tonel (30.06.2007 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Rerum usu docti 
 Булла Quandoquidem Praelatura

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин